Список храмов Витебска  - список храмов разных конфессий, расположенных на территории города Витебска.

Православные церкви

Католические церкви

Синагоги 

Храмы Витебск